9. etape af Tour de France 2022 var en 192,9 km lang  med 3695 højdemeter, som blev kørt den 10. juli 2022 med start i  og mål i . Etapen begyndte med den neutrale start kl. 12.30. Det var sidste etape inden løbets anden hviledag.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Kasper Asgreen () – stillede ikke til start på grund af knæskade.
  Guillaume Martin () – stillede ikke til start på grund af corona-smitte.
  Ruben Guerreiro () – stillede ikke til start på grund af sygdom.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

09